Мохо́ки, могау́ки, моха́вки, мога́вки (; самоназвание: ганьенгэха, Kanien’kéha / Kanyen’kéha, «народ кремня») — племя североамериканских индейцев, входившее в союз Лиги ирокезов. В Лиге мохоки — «хранители восточной двери». Говорят на мохокском языке ирокезской языковой семьи.

Ныне мохоки — самый многочисленный народ Лиги ирокезов, живут в канадских провинциях Онтарио и Квебек, а также в американском штате Нью-Йорк, на границе с Канадой. Нынешняя численность превышает 63 тысячи человек (около 42 тыс. в Канаде и около 21,5 тыс. в США).

История 
Первыми с могавками познакомились голландцы, отправившие к ним в 1634 году исследовательскую экспедицию Харменса ван дер Богарта, вышедшую из форта Оранж (ныне город Олбани, штат Нью-Йорк). Поселенцы Новых Нидерландов называли их макуасами (maquasen).

Это вышедший ныне из употребления этноним, в старину использовавшийся также французами, получил широкую известность в дореволюционной России благодаря переводу романа Джеймса Фенимора Купера «Последний из могикан» (1826). В основе сюжета этого не строго «исторического» произведения лежат события франко-индейской войны 1757 года, в которой могавки сражались с англичанами в союзе с французскими войсками генерала Монкальма. Отдавая дань традиции, а также основываясь главным образом на устных источниках и преданиях, Купер обрисовал могавков-макуасов преимущественно черными красками, как, впрочем, и гуронов. В действительности могавки, как и остальные ирокезские племена, были не более жестокими и «коварными», чем те же могикане и делавары, а в союз с французами вступили из-за столкновений с английскими поселенцами по поводу охотничьих угодий.

Кризис Ока

Известные личности племени 
 Брант, Джозеф — наиболее известный из вождей мохоков
 Катери Текаквита — католическая святая.
 Полин Джонсон — канадская писательница и театральная актриса, популярная в конце XIX века.
 Каньехтио Хорн — канадская актриса

Могавки в играх 
 Радунхагейду, он же Коннор Кэнуэй — главный герой игры Assassin’s Creed III. В этой игре мохоки называются ганьягэха.
Age Of Empires: War Chief`s - была представлена как одна из играбельных фракций со своей сюжетной линией и обзаведенной личной механикой.

См. также 

 Кризис Ока — конфликт мохоков за землю с властями квебекской деревни Ока, закончившийся вооружённым противостоянием.
 Семь наций Канады

Примечания 

Мохоки
Индейцы штата Нью-Йорк